John Hewson est un nom pouvant désigner:

John Hewson (1630?-1662), soldat et régicide anglais
 (1744-1821), artiste du textile anglais
 (1924-2012), joueur américain de basket-ball
 (né en 1946), homme politique libéral australien

Voir aussi

Hewson, John